Займа — название населённых пунктов в России:

 Займа — деревня в Даниловском районе Ярославской области.
 Займа — деревня в Первомайском районе Ярославской области.